Waikare steht für:

 Waikare (Neuseeland), Siedlung in der Northland Region, Neuseeland
 Lake Waikare (Taranaki), See im South Taranaki District, Region Taranaki
 Lake Waikare (Waikato), See im Waikato District, Region Waikato
 Waikare Lacus, Methansee auf dem Saturn